Il Ventottesimo emendamento della Costituzione irlandese fu oggetto di due distinte consultazioni referendarie:
Referendum costituzionale in Irlanda del 2008, bocciato dal 53,4% degli elettori
Referendum costituzionale in Irlanda del 2009, approvato dal 67,1% degli elettori